Germania
 Prien – fiume della Baviera, immissario del Chiemsee
 Prien am Chiemsee – comune della Baviera
 Stati Uniti d'America
 Prien – census-designated place della Parrocchia di Calcasieu, Louisiana
 Lago Prien – lago della Louisiana